Helminthoglypta dupetithouarsii är en snäckart som först beskrevs av Gérard Paul Deshayes 1840.  Helminthoglypta dupetithouarsii ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
dupetithouarsii